Andris Džeriņš (né le  à Aiviekste en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste de Centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il joue ses premiers matchs avec le HK Riga 2000 dans le championnat de Lettonie. Il est sélectionné en  par les Frontenacs de Kingston au cours du repêchage européen 2007 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en  par le Dinamo Riga. En 2009, il commence à jouer avec le Dinamo Riga dans la KHL.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes et sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HK Riga 2000|| Latvijas Atklātais čempionāts|| 17|| 2|| 8|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Frontenacs de Kingston || LHO|| 61|| 20|| 30|| 50|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Frontenacs de Kingston || LHO|| 65|| 21|| 27|| 48|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga || KHL || 17|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2009-2010 || Dinamo Riga Junior || Ekstraliga || 14|| 3|| 7|| 10|| 2||- || -|| -|| -||- 
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga|| KHL|| 32|| 3|| 2|| 5|| 8|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 9|| 0|| 0|| 0||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Dinamo Riga || KHL || 52|| 8|| 9|| 17|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 43|| 4|| 4|| 8|| 46|| 6|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 52|| 8|| 3|| 11|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 50|| 10|| 5|| 15||24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Hradec Králové || Extraliga || 35 || 14 || 8 || 22 || 30 || 8 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Hradec Králové || Extraliga || 41||7||17||24||28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Dinamo Riga || KHL|| 62|| 11|| 12|| 23||40 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 52|| 3|| 8|| 11|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL ||16 || 2 || 4 || 6 || 31 ||  -|| -|| -|| -|| -

Internationales

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de repêchage du Dinamo Riga
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur du HK Riga 2000
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022